Whistle Down the Wind (boek), een boek uit 1959 van Mary Hayley Bell
 Whistle Down the Wind (film), een film uit 1961 van Bryan Forbes gebaseerd op het gelijknamige boek
 Whistle Down the Wind (musical uit 1996), een musical uit 1996 gebaseerd op de gelijknamige film
 Whistle Down the Wind (musical uit 1989), een musical gebaseerd op het gelijknamige boek